Coaguláz-negatív (koaguláz-negatív) Staphylococcus

Central Nervous System, Központi Idegrendszer